Vrdoljak ist ein in Kroatien geläufiger südslawischer Familienname.

Es ist unter anderem der Nachname folgender Personen:

 Antun Vrdoljak (* 1931), kroatischer Regisseur und Schauspieler
 Dražen Vrdoljak (1951–2008), kroatischer Musikkritiker und Journalist
 Ivan Vrdoljak (* 1972), kroatischer Politiker
 Ivana Ranilović-Vrdoljak (* 1970), besser bekannt als Vanna, kroatische Popsängerin, Schwiegertochter von Antun Vrdoljak
 Ivana Vrdoljak (* 1994), kroatische Fußballspielerin
 Ivana Vrdoljak (Bildhauerin), kroatische Bildhauerin, Tochter von Antun Vrdoljak
 Ivica Vrdoljak (* 1983), kroatischer Fußballspieler
 Vjekoslav Vrdoljak (* 1954), kroatischer Kameramann, Sohn von Antun Vrdoljak
 Zdeslav Vrdoljak (* 1971), kroatischer Wasserballspieler